Il termine Vydra si può riferire a:
21290 Vydra, asteroide della fascia principale
Vydra (fiume), nella Repubblica Ceca
Jindřich Vydra (nato nel 1930), un pittore ed artista del mosaico della Repubblica Ceca
Stanislav Vydra, un matematico ceco
Classe Vydra, navi da sbarco sovietiche Progetto 106
Matěj Vydra, calciatore ceco